Старый Кокуй — деревня в Мари-Малмыжском сельском поселении Малмыжского района Кировской области.

География 
Расстояние до районного центра — 13 километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малмыжского района